Binningen ist ein Gemeinde- und Ortsname:

Gemeinden:
 Binningen, Gemeinde im Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft
 Binningen (Eifel), Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Ortsteile:
 Binningen (Baienfurt), Weiler der Gemeinde Baienfurt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Binningen (Hilzingen), Gemeindeteil und Ort von Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bining (deutscher Name Biningen), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Binning